The Woman in White est le nom original du roman La Femme en blanc de Wilkie Collins (publié en 1860), et de ses adaptations :

Cinéma 

 The Woman in White, film hollywoodien muet sorti en 1912 ;
 The Woman in White, film hollywoodien muet sorti en 1912 ;
 The Woman in White, film hollywoodien muet sorti en 1917 ;
 The Woman in White, film britannique de Robert Cullen avec Haddon Mason et Louise Prussing sorti en 1929 ;
 La Femme en blanc, film hollywoodien de Peter Godfrey avec Gig Young et Alexis Smith sorti en 1948.

Télévision 

 La Femme en blanc, mini-série de la BBC de Ray Jenkins avec Daniel Gerroll et Diana Quick diffusée en 1982 ;
 La Femme en blanc, mini-série de la BBC de David Pirie avec Andrew Lincoln et Tara Fitzgerald diffusée en 1997 ;
 , téléfilm de Tim Fywell diffusé en 1997.

Scène 

 The Woman in White, comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber de 2004.

Voir aussi